Ядов — русская фамилия. Известные носители:
 Ядов, Владимир Александрович (1929—2015) — социолог, директор Института социологии Российской Академии наук (1988—2000).
 Ядов, Яков Петрович (1873—1940) — советский поэт, писатель и киносценарист, эстрадный драматург.